Сергей Кравков:
 Кравков, Сергей Васильевич (1893—1951) — советский психолог и психофизиолог, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Кравков, Сергей Николаевич (1894—1942) — российский и советский гидрограф, исследователь Арктики.
 Кравков, Сергей Павлович (1873—1938) — российский и советский почвовед, агрохимик, заслуженный деятель науки РСФСР.